Rusia, de acuerdo al contexto, puede referirse a:

Estado ruso 
 Rusia (en la actualidad y formalmente, Federación Rusa), país euroasiático.
 Unión Soviética (1917 y 1991), sucesora del Imperio ruso y predecesora de la Federación de Rusia.
 República Socialista Federativa Soviética de Rusia, república de la Unión Soviética.
 Imperio ruso, vigente entre 1721 y 1917.
 Zarato Ruso, vigente entre 1547 y 1721.
 Rus de Kiev, poderoso estado medieval.

Territorios históricos del Estado ruso 
 Rusia menor.
 Nueva Rusia.
 Rusia Blanca (la actual Bielorrusia).

Otros significados 
 (232) Russia, asteroide del cinturón de asteroides.

Del idioma ruso, Rossiya (Россия) 
 Rossiya, aerolínea.
 Rossiya 1, canal de televisión.
 Rossiya 24, canal de televisión.
 Hotel Rossiya.

Del idioma inglés, Russia 
 Russia Tower, rascacielos en Moscú.
 Russia (Nueva York), pueblo ubicado en el condado de Herkimer en el estado estadounidense de Nueva York.
 Russia (Ohio), localidad del estado estadounidense de Ohio.